Il campionato di Eccellenza Trentino-Alto Adige 2007-2008 è stato il diciassettesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Trentino-Alto Adige, ove il campionato è anche noto con il nome tedesco di Oberliga (letteralmente "lega superiore").

Stagione 
Il campionato di Eccellenza 2007-2008 del Trentino-Alto Adige ha visto la partecipazione di 16 squadre.

Il Bozen ha vinto il girone con 63 punti ed ha ottenuto la promozione diretta in Serie D.

Secondo in classifica il Brixen, ammesso ai play-off per la promozione, ma eliminato nella sfida contro il Suzzara al primo turno.

Virtus Don Bosco e Condinese retrocedono in Promozione 2008-09.

L'Arco non retrocede perché si fonde con l'Alta Vallagarina e ne acquisisce il titolo sportivo per partecipare al campionato di Eccellenza 2008-09.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Verdetti 
 Bozen promosso in Serie D 2008-2009.
 Virtus Don Bosco e Condinese retrocedono in Promozione 2008-2009.

Bibliografia

Collegamenti esterni

 datasport.it

Trentino